Der Name Cercado bezeichnet
 eine Provinz
 Provinz Cercado (Beni) im Departamento Beni, Bolivien
 Provinz Cercado (Cochabamba) im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Provinz Cercado (Oruro) im Departamento Oruro, Bolivien
 Provinz Cercado (Tarija) im Departamento Tarija, Bolivien

eine Gemeinde 
 El Cercado (Monteros) im Departamento Monteros, Argentinien
 El Cercado (La Paz) im Departamento La Paz (Catamarca), Argentinien

ein Stadtbezirk 
 Cercado de Lima in der peruanischen Hauptstadt Lima